Грант Скотт Фюр (; 28 сентября 1962, Канада) — канадский хоккейный вратарь, пятикратный победитель кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» в период с 1984 по 1990 годы, обладатель Везина Трофи в 1988 году. Также он выступал за «Торонто Мейпл Лифс», «Баффало Сейбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флеймз». Дважды Фюр становился обладателем кубка Канады в составе национальной сборной. В 2003 году он был включён в Зал хоккейной славы.

Биография

Детство и начало карьеры хоккеиста 
Фюр — метис по происхождению, он был рождён от родителей разных рас. Он был одним из немногих темнокожих хоккеистов своего времени. Фюр никогда не знал свою мать, в возрасте одного месяца он был усыновлён белыми родителями — страховым агентом Робертом Фюром и его женой, которые и дали ему имя. Позже Фюр рассказывал, что однажды случайно познакомился со своим биологическим отцом.

Фюр рос в пригороде Эдмонтона Спрус-Груве и активно занимался спортом. Когда ему было 16, его задрафтовал бейсбольный клуб «Питтсбург Пайрэтс», но Фюр уже решил посвятить себя хоккею. В том же году он начал играть вратарём в команде Западной хоккейной лиги «Виктория Кугарз». На драфте 1981 года «Эдмонтон Ойлерз» выбрали Фюра в первом раунде.

«Эдмонтон Ойлерз» 
Фюр стал частью «Эдмонтона», который, имея в составе таких звёзд как Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Яри Курри и Пол Коффи, под руководством Глена Сатера доминировал в НХЛ в 1980-х.

Фюр стал основным вратарём «Ойлерз» уже в восемнадцать лет в своём дебютном сезоне 1981-1982 годов, в котором его команда проиграла в первом раунде кубка Стэнли «Лос-Анджелес Кингз». На следующий год «Ойлерз» дошли до финала, проиграв в четырёх играх «Нью-Йорк Айлендерс». В 1984 году «Эдмонтон» выиграл кубок Стэнли. В регулярном чемпионате Фюр отдал 14 результативных передач, что до сих пор остаётся рекордом НХЛ. В плей-офф он одержал 10 побед (ещё пять пришлись на долю запасного вратаря Энди Муга). Через год «Эдмонтон» защитил своё звание, а Фюр провёл плей-офф без замен, одержав 15 побед.

В 1986 году «Эдмонтон» проиграл во втором круге «Калгари Флеймз». На следующий год «Ойлерз» снова выиграли кубок. Осенью 1987 года Фюр был основным вратарём канадской сборной на Кубке Канады. Турнир закончился победой хозяев, в финале в серии до двух побед канадцы выиграли у сборной СССР. Сезон 1987—1988 годов стал для Фюра лучшим: он провёл в регулярном сезоне 75 матчей (на тот момент — рекорд лиги) и 4304 минуты и одержал 40 побед (всё — лучшие результаты сезона). Фюр получил приз лучшему вратарю Везина Трофи и занял второе место в голосовании на Харт Трофи после Марио Лемьё, но впереди Гретцки. В победном плей-офф «Ойлерз» проиграли всего два матча. Свой пятый кубок Стэнли Фюр выиграл в 1990 году, но в плей-офф он был запасным вратарём позади Билла Рэнфорда.

В 1989 году Фюр провёл три недели в реабилитационном центре, чтобы излечиться от кокаиновой зависимости. В 1990 году бывшая жена Фюра сообщила прессе, что он употреблял наркотики несколько лет. В сентябре 1990 года по решению президента НХЛ Джона Циглера хоккеист был дисквалифицирован на год с возможностью досрочного снятия дисквалификации. В итоге он пропустил 55 игр регулярного чемпионата. В плей-офф Фюр провёл все 18 матчей, а «Эдмонтон» проиграл в финале конференции «Миннесоте»

Последующая карьера 
Перед началом регулярного чемпионата 1991 года «Эдмонтон» обменял Фюра в «Торонто Мейпл Лифс» в рамках громкой сделки, в результате которой клубы сменили семь игроков. Полтора сезона спустя он был обменян в «Баффало Сейбрз». В «Баффало» Фюр стал основным вратарём на пару с молодым Домиником Гашеком и вывел команду во второй раунд плей-офф в сезоне 1992—1993 годов. Однако в следующем сезоне Фюр выбыл из-за травмы, и в его отсутствие Гашек закрепился в роли первого вратаря. Вместе с Гашеком в 1994 году Фюр выиграл Уильям М. Дженнингс Трофи (приз вратарям команды, пропустившей меньше всего шайб). По окончании сезона Фюра обменяли в «Лос Анджелес Кингз», но там вратарь не смог закрепиться.

В статусе свободного агента Фюр подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Когда казалось, что карьера Фюра близится к завершению, он начал сезон 1995—1996 годов основным вратарём команды и провёл в регулярном чемпионате 79 матчей, 76 из которых — подряд. Оба достижения остаются рекордом лиги. Фюр вывел «Блюз» в плей-офф, но во втором матче первого раунда столкновение с нападающим «Торонто» Ником Кипреосом обернулось разрывом связок, из-за которого Фюр досрочно закончил сезон.

Фюр отыграл в «Блюз» ещё три сезона. Он оставался основным вратарём и ещё дважды играл в плей-офф, но травмы постепенно давали о себе знать. Свой последний сезон 1999—2000 годов Фюр отыграл в «Калгари Флеймз». 22 октября 1999 года он одержал четырёхсотую победу, став шестым вратарём в истории лиги, преодолевшим этот рубеж. Перед началом следующего регулярного чемпионата Фюр объявил об окончании карьеры.

Признание 
В 2003 году Фюр был включён в Зал хоккейной славы НХЛ. Он стал первым чернокожим членом Зала славы.

В 2003 году «Эдмонтон Ойлерз» вывели из обращения номер 31, под которым Фюр играл за команду.

В 2017 году включён в Список 100 величайших игроков НХЛ.

Статистика выступлений

Регулярный сезон

Плей-офф

Национальная сборная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Виктория Кугарз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»